

Geografia 
 Mullins – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Marion

Persone 
 Aimee Mullins (1975) – atleta paralimpica, attrice e modella statunitense
 Eustace Mullins (1923-2010) – scrittore, saggista, biografo, ricercatore e oratore statunitense
 Gerry Mullins (1949) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Hayden Mullins (1979) – calciatore inglese
 Jeff Mullins (1942) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike Mullins (1970) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Patrick Mullins  (1992) – calciatore statunitense
 Peter Mullins (1926-2012) – multiplista, cestista e allenatore di pallacanestro australiano naturalizzato canadese
 Rich Mullins (1955-1997) – cantante statunitense
 Robin Mullins (1958) – attrice statunitense
 Shawn Mullins (1968) – cantautore statunitense